Coney Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Coney Island (ö i Bermuda), St. George's,

Storbritannien 

 Coney Island (ö i Storbritannien), Nordirland,

USA 

 Coney Island, ort, New York, Kings County, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar